

Премии

Международные 
 Нобелевская премия — Карл Густав Вернер фон Хейденстам — «Как виднейший представитель новой эпохи в мировой литературе».

Франция 
 Гонкуровская премия — Анри Барбюс, «Огонь»

Книги 
 «В людях» — повесть Максима Горького.
 «Иго войны» — произведение Леонида Андреева.
 «Камень» — вторая редакция сборника стихотворений Осипа Мандельштама (первая редакция — 1913, третья — 1923).
 «Мара. Пряник осиротевшим детям» — произведение Алексея Ремизова.
 «Таинственное происшествие в Стайлз» — роман Агаты Кристи (опубликован в ).
 «Таинственный незнакомец» — повесть Марка Твена.

Рассказы 
 Опубликован рассказ Говарда Филлипса Лавкрафта — «Алхимик»

Родились 
 5 апреля — Хелен Ханфф, американская писательница и сценарист (ум. ).
 17 апреля — Магда Исанос, румынская поэтесса (ум. ).
 29 апреля — Рамон Амайа Амадор, гондурасский писатель (ум. ).
 21 мая — Гарольд Роббинс, американский писатель (ум. ).
 4 августа — Орланду Мендиш, мозамбикский поэт и писатель (ум. ).
 22 августа — Анатолий Калинин, русский советский прозаик, поэт и публицист (ум. ).
 28 августа — Джек Вэнс, американский писатель-фантаст (ум. ).
 4 декабря — Балвант Гарги, пенджабский писатель, драматург (ум. ).
 15 декабря — Коле Якова, албанский драматург, поэт, прозаик, сценарист, театральный деятель. Один из основателей современной албанской драмы (умер в ).

Умерли 
 30 января — Эмилио Тревес, итальянский издатель, журналист, писатель и драматург (род. в 1834).
 2 февраля – Винсент Кьяваччи, австрийский писатель  (род. в 1847).
 9 августа — Гвидо Гоццано, итальянский поэт и писатель (род. ).
 28 августа — Габриелюс Ландсбергис-Жямкальнис, литовский драматург, театральный деятель, публицист (род. ).
 9 декабря — Нацумэ Сосэки, японский писатель, во многом определивший путь развития современной японской литературы (род. ).